Para o festival Judaico, veja Sucot.

O nome Sucote aparece em vários lugares na Bíblia hebraica como uma localização:

 Um Sucote Egípcio é a segunda das duas estações de Êxodo. Faraó ordena que os Israelitas deixem o Egito e sua jornada tem início de Ramessés para Sucote (Êxodo 12:37). Ambos aparecem como sendo cidades dentro da Terra de Gósen, a qual geralmente acredita-se que esteja no Delta oriental.

 Uma outra Sucote é uma cidade no leste do Rio Jordão, identificada como Tell Deir Alla, um monte elevado, um monte de escombros, na planície norte de Jaboque e cerca de 1,6 quilômetros de lá (Josué 13:27).

 The International Standard Bible Encyclopedia

Lugares da Bíblia hebraica
Lugares bíblicos